Амадей I (, , ) — имя нескольких европейских правителей:
 Амадей I Иврейский — граф Помбии в 940—950 годах.
 Амадей I «Хвост» (ок. 995/1000 или 1016 — после 1051) — граф Савойский, граф Морьена и Шабле с 1047/1051. Сын и наследник Гумберта I. 
  (ум. ок. 1110) — сеньор Монфокона, сын Ришара I де Монфокона.
 Амадей I Женевский (1098—1178) — граф Женевы с 1128. Сын Аймона I Женевского и Иды Фосиньи.
 Амадей I (ум. 1285) — граф Невшателя с 1272, сын графа Невшателя Рудольфа III. 
 Амадей I Савойский (1845—1890) — второй сын Виктора Эммануила II, король Испании с 1871 по 1873 год.
  Виктор Амадей I (1587—1637) — герцог Савойский с 1630, номинальный король Кипра и Иерусалима.
 См. также